Une lumière bleue est une lumière dans laquelle dominent les longueurs d'onde plus courtes que celles de l'illuminant.

La phrase est également un titre d'œuvres notamment porté par :
 La Lumière bleue (Das blaue Licht), un conte de Grimm.
 La Lumière bleue (Das blaue Licht), un film de Leni Riefenstahl sorti en 1932.
 La Lumière bleue (Das blaue Licht), un film d'Iris Gusner sorti en 1976.
 La Lumière bleue (Das blaue Licht), un film de Carsten Fiebeler sorti en 2010, faisant partie de la série Les Contes de Grimm.